Personen:
James Hardy Wilkinson, Brits wiskundige en informaticus, bedenker van de Wilkinson-polynoom
Geoffrey Wilkinson, Brits scheikundige, Nobelprijswinnaar voor de scheikunde in 1973
Richard Wilkinson, Brits emeritus hoogleraar sociale epidemiologie
Plaatsen:
 Wilkinson (Indiana)
 Wilkinson Heights

Amerikaanse county's:
Wilkinson County (Georgia)
Wilkinson County (Mississippi)

Historische motorfietsmerken:
Wilkinson 
Wilkinson-Antoine
Wilkinson-TAC
Wilkinson-TMC

Overige:
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, een satelliet die temperatuurfluctuaties van de kosmische achtergrondstraling in kaart brengt
Wilkinson (merk), een merk van scheermesjes